Михаил Ахлёстышев:
 Ахлёстышев, Михаил Александрович (1842-?) — русский военный моряк, контр-адмирал.
 Ахлёстышев, Михаил Фёдорович (1782—1829) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.